La commune de Saarde est une commune rurale du sud-ouest de l’Estonie dans le comté de Pärnu (Pärnu maakond) à  de Pärnu. Son chef-lieu est Kilingi-Nõmme. Sa population est de (01.01.2012). Elle s'étend sur .

Subdivisions 
La commune comprend 1 ville, 1 bourg et 23 villages.

Ville 
Kilingi-Nõmme

Bourg 
Tihemetsa

Villages
Jäärja, Kalita, Kamali, Kanaküla, Kärsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, Lodja, Marana, Marina, Mustla, Oissaare,Pihke, Reinu, Saarde, Sigaste, Tali, Tuuliku, Tõlla, Veelikse, Viisireiu, Väljaküla.

Géographie 
On trouve dans la commune les espaces naturels protégés de Nigula, Sookuninga et Rongu. La région est couverte de forêts et de lacs pittoresques.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Communes d'Estonie

Lien externe 
   Site officiel de la Commune de Saarde

Commune en Estonie